Denham – miejscowość w Australii, w stanie Australia Zachodnia
 Denham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Buckinghamshire, w civil parish Quainton
 Denham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 Denham – miasto w USA, w stanie Minnesota, w hrabstwie Pine
 Denham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Buckinghamshire, w dystrykcie Buckinghamshire
 Denham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk